Королевская дорога:

 Королевская дорога — сеть старинных дорог, связывавших средневековую Швецию с городами и замками её восточной провинции (ныне Финляндия и Россия).
 Королевская дорога (Прага) — исторический путь через центр Праги, по которому шли чешские короли к коронации.
 , точнее Дорога Персидских царей.
 Королевская дорога (Краков) — туристический маршрут через исторический центр Кракова.

См. также 
 Королевский тракт
 Королевская аллея
 Королевская площадь